Скалдин (Скалдина) — фамилия.

Известные носители:
 Скалдин, Алексей Дмитриевич (1889—1943) — русский писатель и поэт из круга младосимволистов.
 Еленев, Фёдор Павлович, псевдоним Скалдин (1827—1902) — русский публицист, цензор.

 Скалдина, Оксана Валентиновна (род. 1972) — советская гимнастка.
 Скалдина, Христина Георгиевна (1921—1989) — художник театра, заслуженный деятель искусств Карельской АССР (1975).